Суходольское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Суходольское сельское поселение — входит в Ленский район

Волгоградская область
 Суходольское сельское поселение — входит в Среднеахтубинский район